Задарска група је настала када је неколико студената сликарства са београдске Академије за ликовне уметности током пет месеци, од априла до августа 1947. године боравила у том приморском граду сликајући слободно, у природи, ван класа и атељеа у којима нису налазили инспирацију за своју уметност. Сви су они били из класе професора Ивана Табаковића: Мића Поповић, Петар Омчикус, Бата Михаиловић, Милета Андрејевић, Вера Божичковић, Косара Бокшан и Љубинка Јовановић, којима су се придружили и пријатељи који нису били са Академије - Борислав Михајловић Михиз као и повремени гости - сликар Бора Грујић скулптор и сликар Радивоје Кнежевић-Кнез, Александар Саша Поповић (брат Миће Поповића) и Крста Андрејевић (брат Милете Андрејевића). Њихово дружење се изван Академије настављало и на чувеној адреси у Симиној 9а где су, уз још неколико другова са историје уметности и књижевности, попут Дејана Медаковића, Воје Ђурића, Живорада Стојковића, Борислава Михајловића Михиза, повремено и Добрицу Ћосића и Антонија Исаковића, становали и дискутовали не само уметничке већ и политичке и идеолошке особености друштва у коме су живели и почињали са стваралаштвом. У суштини, основни спор се водио у односу према социјалистичком реализму који је тада био званична, државна и обавезна естетика у уметности, док су они ватрено заговарали слободно стваралаштво за које још увек нису знали, због изолације од западног света, шта то стварно значи. Управо да би се ослободили тог идеолошког притиска ови студенти су својевољно, без дозволе школских власти отпутовали у Задар. По повратку у Београд, сви су били кажњени избацивањем са Академије, на коју су враћени под политичким притиском њихових пријатеља, ратних сабораца на високим партијским и државним функцијама, изузев Миће Поповића за кога је цинично речено да је већ „свршени студент“ те да му Академија и не треба.

Извори 
 Документација Музеја савремене уметности, Београд
 Архива Факултета ликовних уметности, Београд
 Добрица Ћосић, Сликарски призори Миће Поповића, приватно издање, Београд, 1974 (текст написан за каталог самосталне изложбе Миће Поповића у Галерији Кулурног центра Београда коју полиција није дозволила да се отвори због слике 'Свечани призор')
 Лазар Трифуновић, Време задарских комунара (1946-1950), у 'Сликарство Миће Поповића', САНУ, Београд, 1983, pp. 21-39
 Добрица Ћосић, Пријатељи, Политика и Народна књига, Београд, 2005
 Каламперовић Кевин, [[Le groupe de Zadar (1945-1975)], magistarski rad, Paris I Panthéon-Sorbonne, Париз, 2019

Сликарске групе
Српска уметност